Баскетболист года конференции Metro Atlantic Athletic () — ежегодная баскетбольная награда, которая вручается по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Metro Atlantic Athletic, входящей в первый дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию, причём свои голоса тренеры подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом турнира плей-офф, то есть в начале марта, однако не могут голосовать за собственных подопечных. Эта награда была учреждена и впервые вручена Уильяму Брауну из университета Святого Петра в сезоне 1981/82 годов.

Конференция официально начала свою деятельность в 1980 году, когда в неё входило всего шесть команд, в 1983 году, после включения в её состав ещё двух команд, их число увеличилось до восьми. С течением времени, при образовании новых университетов, число команд в конференции увеличилось до двенадцати (на данный момент их одиннадцать). В 2013 году в неё включили команды Монмутского университета и Квиннипэкского университета, команда Мэрилендского университета Лойолы была переведена в конференцию Patriot League.

Четыре игрока: Стив Бёртт, Лайонел Симмонс, Луис Флорес и Джастин Робинсон выигрывали этот приз по несколько раз, причём только Симмонс получал её три раза. Всего один раз обладателями этого трофея становились два игрока (2018). Чаще других обладателями этой награды становились баскетболисты Айонского колледжа (8 раз), Сиенского колледжа (5 раз) и университета Ла Салля, Канизийского колледжа и Ниагарского университета (по 4 раза).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA